Џон Вилијамс може да се односи на:
 Џон Вилијамс (композитор)
 Џон Вилијамс (гитариста)
 Џон Вилијамс (кошаркаш)